John Buckingham ist der Name folgender Personen:

* John Buckingham († 1398), englischer Geistlicher, Bischof von Lincoln, siehe John John Bokyngham 
 John Buckingham (Cricketspieler) (1903–1987), englischer Cricketspieler
 John Buckingham (Chemiker) (1943–2015), britischer Chemiker 
 John Buckingham (Musiker) (um 1940–2017), US-amerikanischer Tubist